Muki ist der Familienname von:
 Sagi Muki (* 1992), israelischer Judoka 

Muki ist der Kampfname von:
 Rosa Bonaparte († 1975), osttimoresische Unabhängigkeitsaktivistin

Muki bezeichnet außerdem:
muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, österreichische Versicherung